Борки — деревня в составе Боровицкого сельсовета (ранее Грибовецкого сельсовета) Кировского района.
 Борки — деревня в Добосненском сельсовете Кировского района.